Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkapel (Meterik), een kapel in Meterik, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkapel (Middelaar), een kapel in Middelaar, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangenkapel (Veurne), een kapel in Veurne, België
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangenkapel of Mariakapel (Weustenrade), een kapel in Weustenrade, Nederland